Майе́-э-Шазло́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Се-сюр-Сон-э-Сент-Альбен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70324.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 33 км севернее Безансона, в 13 км к юго-западу от Везуля.

Около половины территории коммуны занимают леса.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 605 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 406 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 309 были экономически активными, 97 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 309 активных жителей работали 291 человек (144 мужчины и 147 женщин), безработных было 18 (9 мужчин и 9 женщин). Среди 97 неактивных 36 человек были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона